Łukasz Kardas (ur. 1975) – polski dziennikarz, długoletni lektor a także prezenter „Teleexpressu”, dyrektor TVP Info
 Łukasz Kardas (ur. 1983) – polski wioślarz